Pierre Molinier – pittore e fotografo francese
 Molinier – documentario cortometraggio del 1966 diretto da Raymond Borde